Die schwedische Elitserien im Schach 2008/09 hatte folgende Spielermeldungen und Einzelergebnisse:

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:

 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2008); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen, CM = Candidate Master, WCM = Candidate Master der Frauen
 Elo: Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2008); bei Spielern ohne Elo-Zahl ist die (schwedische) LASK-Wertung von September 2008 eingeklammert angegeben
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2008; BIH = Bosnien und Herzegowina, BLR = Weißrussland, DEN = Dänemark, GRE = Griechenland, IRI = Iran, LTU = Litauen, NOR = Norwegen, RUS = Russland, SWE = Schweden
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spieler mit mindestens 5 Partien
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Schacksällskapet Manhem

SK Kamraterna

Lunds ASK

Solna Schacksällskap

Farsta SK

Upsala Allmänna Schacksällskap

Örgryte SK

Limhamns SK

Västerås Schackklubb

Skara Schacksällskap

SK Rockaden Stockholm

Sollentuna SK

Anmerkungen 
 Esben Lund heißt seit der Saison 2009/10 Silas Lund.
 Kampflose Niederlagen sind nicht in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Siege finden Berücksichtigung.
 Die IM-Norm von Joel Åkesson wurde aus 9 Partien, die von Anders Eriksson aus 10 Partien erspielt.

Weblinks 

 Mannschaftsaufstellungen der Elitserien 2008/09 auf Chess-Results.com (schwedisch)
 Ergebnisseite der Elitserien Allsvenskan 2008/09 auf der Website des Schwedischen Schachbunds (schwedisch)

Elitserien (Schach)
Wikipedia:Liste
Schach 2008
Schach 2009